Э́двард Ву́лдридж Па́ртридж (; 13 февраля 1891 — июнь 1970), более известный как Те́дди Па́ртридж  — английский футболист, крайний нападающий.

Биография 
Родился в Лайте, графство Вустершир. Работал шахтёром. Футбольную карьеру начал в валлийском клубе «Эббу Вейл».

В июне 1920 года 29-летний Партридж перешёл в английский «Манчестер Юнайтед» за 19 фунтов стерлингов. Дебютировал за «красных» 9 октября 1920 года в матче против «Олдем Атлетик» на «Олд Траффорд». Свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» забил 4 декабря 1920 года в матче против «Брэдфорд Парк Авеню». Выступал за «Юнайтед» на протяжении 9 сезонов, сыграв в общей сложности 160 матчей и забив 18 голов. В марте 1928 года «Манчестер Юнайтед» организовал прощальный матч в его честь.

В июне 1929 года перешёл в клуб «Галифакс Таун». Также играл за клубы «Манчестер Сентрал», «Олтрингем» и «Кру Александра».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии

Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Галифакс Таун»
Игроки ФК «Кру Александра»